Foudia omissa — вид птиц из семейства ткачиковых.

Таксономия 
Иногда вид считают конспецифичным с Foudia eminentissima или Foudia madagascariensis. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Эндемики Мадагаскара. Обитают в субтропических или тропических влажных равнинных лесах.

Описание 
Длина тела 14 см, вес 15-24 г. У самца в брачном оперении лоб, макушка и затылок красные, а спинка оливково-коричневая с тёмными штрихами по центру.

Вокализация 
Песня описывается как совпадающая с песней F. madagascariensis.

Биология 
Питаются семенами, насекомыми и нектаром.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 Сохраненная копия текста справки о виде с сайта hbw.com, закрытого с 11.05.2020

Ткачиковые
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 1912 году
Птицы Мадагаскара